La Cronometro maschile di ciclismo su strada dei Giochi della VIII Olimpiade si svolse il 23 luglio 1924 ad Parigi, in Francia.

La gara era una prova a cronometro sui 188 km con arrivo allo Stadio di Colombes.

Classifica 
Nota: R ritirato

Bibliografia

Collegamenti esterni

 01